«Лазарев.» — четвёртый студийный альбом российского певца Сергея Лазарева. В альбом вошли 16 треков, среди которых известная композиция «Moscow to California», записанная совместно с DJ M.E.G. и Тимати, трек «Take It Off», песня «Нереальная любовь» и выпущенный позднее «Cure The Thunder», записанный дуэтом с американским рэпером T-Pain. Также есть песня на французском языке — «Desire», которую Лазарев записал вместе с известным французским музыкальным продюсером и певцом Gilles Luka. 20 марта 2013 бы сертифицирован как золотой диск.

Альбом записывался в студиях разных стран: в Америке, Швеции, Голландии, Франции, России.

Ко всему прочему, этот альбом (в Deluxe-версии) одним из первых появился в открытом 4 декабря 2012 года, iTunes Store Russia.

Альбом вышел в преддверии сольного концерта Лазарева в Москве и быстро обогнал по продажам свой предшественник Electric Touch, получив статус золотого за три месяца. Новое шоу «Лазарев.» Сергей показал 30 марта 2013 года в СК Олимпийский (зал «Север»).

Список композиций

Примечания 

Альбомы Сергея Лазарева